

Єркін — село, Саркандський район, Жетисуська область
 Єркін — село, Талгарський район, Алматинська область
 Єркін — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область

Див. також 
 Єркінкала